Mirka est un prénom féminin, patronyme et toponyme pouvant désigner:

Prénom
 (née en 1994), mannequin équatorienne
Mirka Vavrinec (née en 1978), joueur de tennis suisse
Mirka Francia (née en 1975), joueur de volley-ball italo-cubaine
 Mírka Gínova, autre nom d'Iríni Gíni, résistante macédonienne, d'origine grecque.
 (1869-1940), infirmière de guerre serbe
Mirka Koželuhová (née en 1952), joueuse de tennis tchécoslovaque
Mirka Mora (1928-2018), artiste franco-australienne
, musicien et batteur finlandais
 (née en 1990), actrice et modèle serbe
 (née en 1952), journaliste macédonienne
 (morte en 2013), actrice et musicienne grecque

Patronyme
 (né en 1928), entraîneur de football tchécoslovaque

Toponyme

, village de la Cisjordanie

Voir aussi
Mirka, film italien sorti en 2000
Classe Mirka, classe de frégates légère soviétique

Homonymie de prénom